Het tennistoernooi van Wimbledon in 1976 bij de vrouwen werd voor de 83e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Chris Evert won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Australische Evonne Cawley met 6–3, 4–6 en 8–6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Chris Evert (winnares)
  Evonne Cawley (finale)
  Virginia Wade (halve finale)
  Martina Navrátilová (halve finale)
  Olga Morozova (kwartfinale)
  Rosie Casals (kwartfinale)
  Sue Barker (kwartfinale)
  Kerry Melville (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1976